Wahlkreis Gera, Land bzw. Wahlkreis Gera-Land steht für folgende Wahlkreise:

* Wahlkreis Gera, Land I - Eisenberg
 Wahlkreis Greiz – Gera, Land II